Active Denial System – eksperymentalna broń mikrofalowa
 Astrophysics Data System – baza artykułów naukowych z astronomii utworzona przez NASA
 Alcohol Dependence Scale
 ADS Studio – polskie biuro architektoniczne z siedzibą w Poznaniu
 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – chrześcijański kościół protestancki